Vergara ist der Name folgender Orte:

 Vergara (Kolumbien), Gemeinde in Cundinamarca, Kolumbien
 Vergara (Uruguay), Stadt im Departamento Treinta y Tres, Uruguay
 Vergara, spanischer Name von Bergara (Gipuzkoa), Ort im Baskenland, Spanien

Vergara ist der Familienname folgender Personen:

 Adán Vergara (* 1981), chilenischer Fußballspieler
 Amaury Vergara (* 1987), mexikanischer Unternehmer
 Camilo José Vergara (* 1944), chilenisch-US-amerikanischer Fotograf und Architekturkritiker
 Christian Vergara, uruguayischer Kanute
 Guillermo Vergara (1890–1943), chilenischer Maler
 Jaime Vergara (* 1987), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jorge Vergara (1955–2019), mexikanischer Unternehmer
 Juan de Vergara (1492–1557), spanischer Humanist und Bibelphilologe
 Lalaine Vergara-Paras (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Marcelino Vergara (1943–2010), spanischer Pelotaspieler
 Marta Vergara (1898–1995), chilenische Autorin, Journalistin und Frauenrechtlerin
 Mónica Vergara (* 1983), mexikanische Fußballspielerin
 Mylo Hubert Claudio Vergara (* 1962), philippinischer Geistlicher, Bischof von Pasig
 Sandra Vergara (* 1988), kolumbianische Schauspielerin, Model und Talkshow-Host
 Sofía Vergara (* 1972), kolumbianisch-US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Victoria Vergara (* 1948), chilenische Mezzosopranistin